Il singolare del torneo di tennis Joinville Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Ghem che ha battuto in finale Bruno Echagaray 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Ricardo Mello (secondo turno)
 Thiago Alves (primo turno)
 Ivo Klec (secondo turno)
 Júlio Silva (quarti di finale)

 André Sá (quarti di finale)
 André Ghem (Campione)
 Jacob Adaktusson (quarti di finale)
 Bruno Echagaray (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Joinville Challenger 2006